Le monogramme royal du roi Charles III du Royaume-Uni (ou  en anglais) a été dévoilé le , premier jour après la période de deuil royal (qui a pris fin à minuit), à la suite de la mort de la reine Élisabeth II. Il est écrit  (), le C et le R étant entrelacés. Les différents designs (dix au total) du monogramme royal ont été produits par Timothy Noad.

Parmi une série de dessins proposée par le College of Arms, le roi lui-même a choisi son monogramme royal. Celui-ci est orné de la couronne des Tudors.

Une version écossaise du monogramme royal a également été approuvée par le Lord Lyon King of Arms.

Il apparaîtra sur tous les documents officiels, boîtes aux lettres, médailles et uniformes, ainsi que sur les boîtes rouges, et sur tous les objets représentant la monarchie britannique. Le processus de changement de monogramme royal sera un processus long et progressif. Les Britanniques auront donc le temps de s'habituer à ce nouveau signe de l'identité royale du Royaume-Uni.

Par ailleurs, l'identité monétaire ne changera que courant 2024. La banque d'Angleterre avait annoncé son intention de changer la face nationale dès le , jour de la mort de la reine Élisabeth II. Cependant, les nouveaux billets seront injectés pour remplacer les billets usés et si la demande se fait plus grande. La tête de Charles III sera du côté gauche, la tête de sa mère étant du côté droit, et, comme le veut la tradition du , la tête du nouveau souverain devra être à l'opposé de son prédécesseur. Pour les pièces, elles ont déjà été dévoilées.

Les impressions du monogramme royal sur les lettres officielles ont aussitôt commencé.

Références 

Monogramme
Charles III (roi du Royaume-Uni)